Wajima (jap. 輪島) bezeichnet
 einen japanischen Sumōringer und Yokozuna, siehe Wajima Hiroshi
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Ishikawa, siehe Wajima (Ishikawa)

Wajima ist der Familienname folgender Personen:
 Kōichi Wajima (* 1943), japanischer Boxer im Halbmittelgewicht